Волгін Василь Леонтійович — Герой Радянського Союзу.
 Волгін Іван Тимофійович — Герой Радянського Союзу.
 Волгін Леонід Олександрович (* 1939) — кандидат технічних наук; лауреат Державної премії ради міністрів СРСР
 Волгін Микола Миколайович — Герой Соціалістичної Праці.

Примітки 

Російські прізвища